Тархань — название населённых пунктов в России:

 Тархань — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Тархань — деревня в Шацком районе Рязанской области.